Eintracht est un mot allemand qui signifie concorde, unité, paix. Il est souvent utilisé par des équipes de sport, notamment de football, pour le nom du club. 

 Eintracht Francfort
 Eintracht Brunswick
 SV Eintracht Trèves 1905
 Eintracht-Stadion
 Eintracht Duisburg 1848
 SG Eintracht Wetzlar
 SG Eintracht Lahnstein
 FC Eintracht Schwerin
 1. FC Eintracht Bamberg
 SV Eintracht Nordhorn
 SG Eintracht 02 Bad Kreuznach
 SG Eintracht Gelsenkirchen
 TSC Eintracht Dortmund 48/95
 SV Eintracht 08 Osnabrück
 SV Eintracht 1898 Hanovre
 FC Eintracht 04 Leipzig
 Eintracht Stendal